Annapolis Rock bezeichnet:

 Annapolis Rock (Howard County, Maryland), Ort in den Vereinigten Staaten
 Annapolis Rock (Erhebung, Howard County, Maryland), Erhebung in den Vereinigten Staaten
 Annapolis Rock (Washington County, Maryland), Erhebung in den Vereinigten Staaten